Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Manon Bollegraf e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Mary Joe Fernández e Jana Novotná 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Manon Bollegraf /  Larisa Neiland (campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Jana Novotná (finale)

 Julie Halard /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Katerina Maleeva /  Evgenija Manjukova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1994